Бэлэнешть (, Баланешты) — село в Ниспоренском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Бэлэнешть, включающей также село Гаурены.

География 
Село расположено на высоте 243 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Бэлэнешть проживает 2204 человека (1088 мужчин, 1116 женщин).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Бушилэ, Раду (род. 1979) — молдавский политик, вице-председатель Христианско-демократической народной партии.

Примечания 

Населённые пункты Ниспоренского района